Gaudreville est un toponyme qui peut désigner les localités suivantes :
 Gaudreville-la-Rivière, commune française du département de l'Eure en région Normandie.
 Gaudreville, hameau et ancienne commune du département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire, intégrée à la commune de Gommerville.